Hoyales de Roa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hoyales de Roa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Hoyales de Roa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar